

Armi
 P8 – una variante della pistola Heckler & Koch USP

Codici 
 P8 – codice vettore IATA di Pantanal Linhas Aereas

Informatica 
 P8 – riferimento non ufficiale a Intel Core Microarchitecture

Altro 
 P8 – predecessore del G8